Osoby o nazwisku Behrens:
 Christian Behrens (1852–1905) – niemiecki rzeźbiarz
 Marcy Faith Behrens (ur. 1980) – amerykańska aktorka
 Peter Behrens (1868–1940) – niemiecki architekt
 Sam Behrens (ur. 1950) – amerykański aktor telewizyjny

Inne:
 (1651) Behrens – planetoida